La Route nationale 576 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 La Route nationale 576 en France.
 La route nationale 576 en Belgique.

Voir aussi